Världsmästerskapen i short track hålls varje år i olika länder. 

1967 blev short track en del av det internationella skridskoförbundet. Först 1976 började internationella tävlingar att anordnas. VM har hållits sedan 1981, tidigare tävlingar har senare blivit erkända som mästerskapstävlingar.

Discipliner är: 500 meter, 1000 meter, 1500 meter, 3000 meter, stafett på 3000 meter (damer) och stafett på 5000m (herrar).

Tidigare resultat

2009 Wien

2008 Gangneung

2007 Milano

2006 Minneapolis

2005 Peking

2004 Göteborg

2003 Warszawa

2002 Montréal

2001 Jeonju

2000 Sheffield

1999 Sofia

Källor

Världsmästerskapen i short track